Miasta w USA:
 Catharine – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Catharine – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis

Gminy w USA:
 Catharine (ang. Catharine Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Catharine (ang. Catharine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair